Scutiger är ett släkte av svampar. Scutiger ingår i familjen Albatrellaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Scutiger